Plusieurs traités historiques ont porté le nom de Traité de Malmö :
 Le Traité de Malmö de 1524 mettant fin à la Guerre suédoise de libération
 Le Traité de Malmö de 1803

Voir aussi 

 Armistice de Malmö